Samsung SGH-S410i — трьохдіапазонний стільниковий телефон фірми Samsung Electronics.

Схожі моделі 
 Samsung SGH-E730
 Samsung SGH-E760
 Pantech PG-3500
 NEC E949
 Samsung SGH-E720

Див. також 
 Samsung Electronics

Посилання 
 Опис на сайті Samsung

S
Мобільні телефони, представлені в 2005 році